NK Tramošnica, bosanskohercegovački nogometni klub
 Donja Tramošnica, naseljeno mjesto, entitetskom linijom podijeljeno između općine Pelagićevo, Republika Srpska i općine Gradačac, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.
 Gornja Tramošnica, naseljeno mjesto, entitetskom linijom podijeljeno između općine Pelagićevo, Republika Srpska i općine Gradačac, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.